«Shotgun» () — песня нидерландского трио Yellow Claw и Рошель Пертс, выпущенная в ноябре 2013 года звукозаписывающей компанией Spinnin’ Records. Она вошла в первую 10-ку в чартах Нидерландов и в первую 20-ку в чартах Бельгии.

Видеоклип на песню набрал 179 миллионов просмотров на YouTube.

Текст песни 
Авторы текста песни — Брахим Фуради, Симо Фрэнкел, Крис Кутиньо и Макс Ауде Вернинк.

В песне говорится о мужчине, который сильно надоедает девушке. Она не выдерживает его, говоря «ты выстрелил из ружья мне прямо в лицо».

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2013 года
Синглы 2013 года